Mušič ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Mušič (* 1982), slowenischer Eishockeyspieler
 Marko Mušič (* 1941), slowenischer Architekt
 Zoran Mušič (1909–2005), jugoslawisch-italienischer Maler

Siehe auch:
 Musić